Кастр ():

 Кастр (регбийный клуб) () — французский регбийный клуб. Основан в 1898 году.

 Топонимы
 Кастр (округ) — округ, департамент Тарн, регион Юг — Пиренеи, Франция.
 Кастр (Тарн) () — город, центр округа в департаменте Тарн.
 Кастр (Эна) — коммуна, департамент Эна, регион Пикардия, Франция.
 Сеньория Кастр — феодальное владение (1211—1356) на территории современного департамента Тарн.
 Кастр (графство) () — французское графство (1356—1519) на территории современного департамента Тарн.

См. также 
 Кастр-Жиронд () — муниципалитет, департамент Жиронда, регион Аквитания, Франция.
 Кастро (значения)
 Кастор (значения)
 Кастрас () — муниципалитет, провинция Саламанка, Испания.